Шапка Мономаха:

 Шапка Мономаха — головной убор, регалия русских великих князей и царей.
 «Шапка Мономаха» (1982) — советский художественный фильм-комедия режиссёра Искандера Хамраева.
 Пик Шапка Мономаха (Чонг-Карлыктаг или Букадабань) — один из самых высоких пиков Куньлуня, часто причисляется к хребту Бокалыктаг.

См. также
 Корона Мономаха